Landesmusikschule steht für

 Landesmusikschule Hannover, 1944 in Hannover eröffnete Musikeinrichtung, Vorläuferin der späteren Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH)
 Landesmusikschule von Salzburg, siehe Musikum Salzburg